Прову́лок Брю́сова — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Брюсова — провулок у місті Кременчук Полтавської області.

 Провулок Брюсова — зниклий провулок Києва, існував у місцевості Пріорка.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки